El término Hays puede hacer referencia a una de las siguientes localidades estadounidenses:
Hays, en el estado de Carolina del Norte.
Hays, en el estado de Kansas.
Hays, en el estado de Texas.